Со́тня — название различных объектов, связанных с числом 100:
 Сотня — название 100 (ста) единиц чего-либо
 Сотня — объединение новгородских купцов, которые были не только коммерческой, но и политической силой в Новгородской Республике (Новгородская земля)
 Сотня — формирование в Войске Монгольской империи и войске Тамерлана (большинство которых составляла конница), принявших за организационную основу десятичную систему, состояла из 10 десяток (то есть 100 всадников); далее 10 сотен собирались в тысячу, а тысячи — в тумен (тьму)
 Сотня — подразделение бригад пограничной стражи Отдельного корпуса пограничной стражи. Обычно нумеровались 1-я, 2-я, 3-я и 4-я сотня Хотинской бригады пограничной стражи
 Сотня — подразделение казачьих войск в России и на Украине
 Сотня — административная единица в Англии
 Сотня — административная единица посада и русского города в XVII веке
 Сотня — административно-военная единица Гетманщины
  — серия романов американской писательницы Кэсс Морган
 «100», или «Сотня» ()  — телесериал (США)

См. также 
 Новая Сотня — хутор в Воронежской области
 Роиская сотня — административно-военная единица Черниговского полка Гетманщины
 Чёрная сотня — сословие городских торговцев и ремесленников Московского государства
 Чёрная сотня — право-монархическая организация в Российской империи
 Сотский староста — административная должность, упоминающаяся в источниках с древнерусского времени
 Центурия ( «сотня» ←  «сто») — в Древнем Риме: военное подразделение, избирательная группа и мера площади
 Небесная сотня — собирательное название погибших участников акций протеста на Украине в декабре 2013 — феврале 2014 года
 Жуз

Примечания